Влади́мир Алекса́ндрович У́сов:
 Усов, Владимир Александрович (1954—1991) — один из трёх погибших защитников «Белого дома» во время августовского путча 1991 года.
 Усов, Владимир Александрович (1957—2006) — советский серийный убийца.